

Коулмонт — місто, штат Пенсільванія
 Коулмонт — місто, штат Теннессі
 Коулмонт — переписна місцевість, штат Індіана